Aceasta este lista celor 261 de comune din departamentul  Mayenne , din Franța.

(CAL) Communauté d'agglomération Laval Agglomération, creată în 2001.

Mayenne